Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Dubai 2004, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit Dubai 2004, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2004, è stato vinto da Gul'nara Fattachetdinova e Hana Šromová (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Daniela Klemenschits e Sandra Klemenschits (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di Serie

  Gul'nara Fattachetdinova /  Hana Šromová (campionesse)
  Daniela Klemenschits /  Sandra Klemenschits (finale)

  Raissa Gurevič /  Ekaterina Kožochina (semifinali)
  Frederica Piedade /  Christina Zachariadou (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Dubai 2004